Batalla de Valencia (España) puede referirse a:
 Batalla de Valencia, España

Batalla de Valencia (Venezuela) puede referirse a:
 Campaña de Valencia: resulta en dos asaltos republicanos, el 11 de julio de 1811 al mando de Francisco Rodríguez del Toro, fallido; el segundo sucede el 12 y 13 de agosto del mismo año por Francisco de Miranda.
 Combate de Valencia: enfrentamiento del 3 de mayo de 1812, captura por Domingo de Monteverde.
 Primer asedio: del 28 de marzo al 3 de abril de 1814 por José Ceballos y Sebastián de la Calzada. Los realistas no consiguen conquistar la plaza.
 Segundo asedio: del 17 de junio al 10 de julio de 1814 por José Tomás Boves. Victoria realista y saqueo de la urbe.